AT-6 steht für:
 Advanced Trainer 6, bis 1948 Bezeichnung des Schulflugzeugs North American T-6 Texan bzw. Harvard
 AT-6 Spiral, den Nato-Code der sowjetischen Panzerabwehrrakete 9K114 Schturm
 Eine Variante des Schulflugzeugs Beechcraft T-6 Texan II
 Steiermark, Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2

AT6